China Flying Dragon Aviation () — китайская авиакомпания со штаб-квартирой в городе Харбин (провинция Хэйлунцзян, КНР), работающая в сфере ближнемагистральных пассажирских и грузовых перевозок, а также в областях морского картографирования, аэрофотосъёмки и защиты лесных массивов.

Портом приписки перевозчика и его главным транзитным узлом (хабом) является международный аэропорт Харбин Тайпин.

История 
Авиакомпания была основана в 1981 году авиастроительной корпорацией Harbin Aircraft Manufacturing Corporation и бывшим Министерством геологии и горной промышленности, которое в дальнейшем вошло в состав Министерства земельных и природных ресурсов КНР.

Компания принимала активное участие в ходе поисково-спасательных и восстановительных работ после Сычуаньского землетрясения 2008 года, в частности, доставляя вертолётами Ми-26Т тяжёлые землеройные тракторы, другое оборудование и топливо в труднодоступную горную местность.

Флот 
В марте 2007 года авиакомпания China Flying Dragon Aviation эксплуатировала флот из следующих воздушных судов:

 Harbin Y-12 II — 11 ед.
 Ми-8
 Ми-8Т
 Ми-17
 Ми-26Т
 Aérospatiale AS.350 ÉcureuilB2
 Harbin Z-9
 Harbin Y-11

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт авиакомпании China Flying Dragon Aviation 

Авиакомпании Китая
Компании Харбина